Eintracht Norderstedt (celým názvem: Fußballclub Eintracht Norderstedt von 2003 e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí ve městě Norderstedt ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Původní klub byl založen v roce 1945 pod názvem SV Eintracht Garstedt, ale kvůli finančním problémům zanikl v roce 2003. Nový klub, který navazuje na tradice městského předchůdce, byl založen v témže roce pod názvem FC Eintracht Norderstedt 03. Od sezóny 2013/14 působí v Regionallize Nord, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou červená, modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na Edmund-Plambeck-Stadionu s kapacitou 5 068 diváků.

Historické názvy 

Zdroj:

1. SC
 1945 – SV Eintracht Garstedt (Sportverein Eintracht Garstedt)
 1972 – 1. SC Norderstedt (1. Sportclub Norderstedt)
 2003 – zánik

Eintracht
 2003 – FC Eintracht Norderstedt 03 (Fußballclub Eintracht Norderstedt von 2003 e. V.)

Získané trofeje 

1. SC
 Hamburger Pokal ( 2× )
 1994/95, 1998/99

Eintracht
 Hamburger Pokal ( 2× )
 2015/16, 2016/17

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách

Garstedt / 1. SC Norderstedt (1945 – 2003) 

Stručný přehled

Zdroj:

 1947–1948: Bezirksklasse Hamburg/Hansa
 1948–1949: Bezirksklasse Hamburg/Hammonia
 1949–1950: Kreisklasse Hamburg Nord
 1950–1951: A-Klasse Hamburg – sk. 3
 1951–1953: Kreisklasse Hamburg Nord
 1953–1956: Bezirksklasse Walddörfer
 1956–1959: Bezirksklasse Alster
 1959–1964: Verbandsliga Hamburg/Hammonia
 1964–1965: Verbandsliga Hamburg/Germania
 1965–1970: Bezirksliga Alster
 1970–1971: Verbandsliga Hamburg Nord
 1971–1975: Amateurliga Hamburg/Hammonia
 1975–1977: Amateurliga Hamburg/Hansa
 1977–1978: Landesliga Hamburg
 1978–1979: Verbandsliga Hamburg
 1979–1984: Landesliga Hamburg/Hansa
 1984–1987: Verbandsliga Hamburg
 1987–1994: Fußball-Oberliga Nord
 1994–1995: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
 1995–2000: Fußball-Regionalliga Nord
 2000–2003: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Eintracht Norderstedt (2003 – ) 

Stručný přehled

Zdroj:

 2003–2004: Kreisliga Hamburg – sk. 7
 2004–2005: Bezirksliga Hamburg Nord
 2005–2006: Landesliga Hamburg/Hansa
 2006–2008: Hamburg-Liga
 2008–2013: Fußball-Oberliga Hamburg
 2013– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2003